Кипу (Kõpu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кипу (Kõpu vald) — колишня волость (1991—2017) у повіті Вільяндімаа.
 Кипу (Kõpu alevik) — селище у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.
 Кипу (Kõpu küla) — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Кипу  — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Кипу — село у міському самоврядуванні Пярну повіту Пярнумаа.